Purple Rain bezeichnet:

 Purple Rain (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1984
 Purple Rain (Film), ein Film des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1984
 Purple Rain (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1984
 Purple Rain Deluxe, ein postum erschienenes Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2017
 Purple Rain, ein Kartoffelsorte mit blauer Färbung